Toro Rosso STR2 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Toro Rosso, построенный для выступления в сезоне  года. Болид был построен на основе конструкции Red Bull RB3, главное отличие — вместо мотора Renault использовался мотор Ferrari.

История 

Дебют модифицированной версии STR2B состоялся на Гран-при Австралии 2008 года. Она использовалась командой в течение 5 гонок.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 

Шасси Toro Rosso Формулы-1